Le titre de comte de Warrington est l'un des anciens comtés dans la pairie d'Angleterre (éteint depuis 1758), lié aux titres subsidiares de baron Delamer (éteint depuis 1770) et de baronnet (créé en 1611, dormant depuis 1797).

Henry Booth,  Delamer puis chancelier de l'Échiquier, fut élevé au rang de comte le , par le roi Guillaume III d'Angleterre, pour récompenser de son aide lors de la Glorieuse Révolution en 1688.

Le titre fut recréé dans la pairie de Grande-Bretagne par George III en faveur de la famille Grey, héritiers des grandes domaines Booth en conséquence du mariage en 1702 du  de Stamford avec lady Mary Booth, fille unique du  et dernier comte de Warrington (de la première création).

Galerie

Première création (1690) 

1690-1694 : Henry Booth (1652-1694), fils de George Booth,  Delamer et sa femme lady Elizabeth Grey ;
1694-1758 : George Booth (1675-1758),  baron Delamer et  baronnet. Fils du précédent.

Le titre dans la pairie d'Angleterre s'est éteint.

Deuxième création (1796) 

1796-1819 : George Grey (1737-1819),  comte de Stamford ;
1819-1845 : George Booth-Grey (1765-1845),  de Stamford et  de Warrington. Fils du précédent ;
1845-1883 : George Booth-Grey (1827-1883),  de Stamford et  de Warrington. Petit-fils du précédent. 

Le titre dans la pairie de Grande-Bretagne s'est éteint.

Voir aussi 
 Comtes et ducs d'Europe
 Baronnets Booth
 Dunham Massey

Notes et références

Liens externes 
 Dunham Massey Hall sur le site web de la « National Trust »
 Site officiel de « Burke's Peerage & Baronetage »

Warrington
Warrington
Warrington
Comte britannique